

Osoby 
 Max Reger
 Tadeusz Reger

Inne 
 (4347) Reger – planetoida